Эмер:

 Эмер — персонаж уладского цикла ирландских саг.
 Эмер, Макс (род. 1992) — немецкий футболист, полузащитник.